Prospero steht für:

 einen männlichen Vornamen, siehe Prospero
 die Hauptfigur in Der Sturm (Shakespeare)
 eine Oper von Luca Lombardi
 Prospero (Satellit), ein Satellit
 Prospero (Mond), ein Mond
 Prospero (Protokoll), ein Protokoll
 Prospero (Gattung), eine Gattung der botanischen Unterfamilie Scilloideae
 ein Gen der Fruchtfliege Drosophila melanogaster
 eine Hauptfigur im Roman Die Maske des Roten Todes
 Prospero (Band), Soloprojekt des kanadischen Musikers Wade Anderson 
 Prospero Verlag, war 2009–2016 ein Verlag in Münster und Berlin 

San Prospero steht für:
 San Prospero, eine Stadt in der Provinz Modena, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien